El Grup per a la Filogènia de les Angiospermes, el seu acrònim APG (de l'anglès: Angiosperm Phylogeny Group), fa referència al grup de científics especialitzats en la sistemàtica de les plantes amb flors, altrament dites angiospermes. La seva intenció era establir una visió consensuada i actualitzada de la taxonomia de les plantes angiospermes que reflectís els nous coneixements de la seva filogènia, que principalment proporcionava les anàlisis moleculars de l'ADN que es realitzen des de la dècada de 1990.

Aquest grup presentà els seus resultats tres vegades: Sistema APG de 1998 i després el sistema APG II, el 2003, i sistema APG III, el 2009.

Malgrat l'aproximació filogenètica encara no està resolt completament l'arbre filogenètic.

Membres de l'APG

Llista d'autors de documents 

a = llistat com a autor, c = llistat com contribuïdor

Llistats com "contribuïdor" de documents 

c = llistats com contribuidors

Referències 
 Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society. 141:399-436. .
 
 Text complet en HTML 
 Text complet en document PDF

Vegeu també 
 Sistema APG (1998)